Sérère peut désigner :
un membre des Sérères, un groupe ethnique du Sénégal
le sérère, une langue parlée au Sénégal
La religion sérère

Voir aussi 

 Serere, commune du Mali, dans le Cercle de Gourma-Rharous et la région de Tombouctou.
 Serere, ville d'Ouganda.
 Séréré, village du Cameroun.